Douglas Sirk, de l'autre côté du miroir est un film documentaire français réalisé par Alain Mazars, sorti en 2017 sur Ciné+.

Synopsis 

Documentaire retraçant l'œuvre et le parcours de Douglas Sirk, réalisateur tardivement reconnu pour son importance majeure dans l'histoire du cinéma. Parcourant l'ensemble de son œuvre, de l'Allemagne aux États Unis, ce film présente une approche subjective d'un langage cinématographique très singulier.

Fiche technique 
 Titre : Douglas Sirk, de l'autre côté du miroir
 Ecriture et réalisation : Alain Mazars
 Production : Movie Da (Jean-fabrice Barnault)
 Diffusion : Ciné+
 Musique : Jessica Mazars
 Image : Henry Notturno
 Montage : David Pujol
 Genre : documentaire
 Pays d’origine : France
 Durée : 60 minutes
 Diffusion : Ciné+

Voir aussi

Liens externes 
 
 Douglas Sirk, de l'autre côté du miroir sur le site consacré à Alain Mazars
 Douglas Sirk, de l'autre côté du miroir au catalogue du CNC

Film français sorti en 2017
Film documentaire français
Film documentaire sur un réalisateur